psi (Canidae), porodica unutar natporodice psolikih životinja
 domaći pas
 Psi (slovo), 23. slovo grčkog alfabeta (Ψ ψ)
 psi (tlak) pound per square inch - Anglosaksonska mjera za tlak